Сергей Юрьевич Фадеев (16 июля 1971, Набережные Челны, Татарская АССР, СССР) — российский хоккеист, вратарь. Известен по выступлениям за команду «Торпедо» (Нижний Новгород).

Биография 
Родился в Набережных Челнах. Воспитанник СДЮШОР «Торпедо» Нижний Новгород.

Выступал за главную команду «Торпедо», нижнекамский «Нефтехимик» и
тольяттинскую «Ладу».

С сезона 1994 по 2005 (с небольшим перерывом) прочно закрепился на посту номер один в составе нижегородского «Торпедо» провел 378 матчей.

В сезоне 1994/95 вошёл в число 34 сильнейших игроков страны.

По итогам опросов специалистов хоккея и спортивных журналистов шесть раз был назван лучшим игроком «Торпедо» в сезоне.

Дважды становился голкипером номер один чемпионатов МХЛ по количеству «сухих» матчей за сезон.

Победитель высшей лиги чемпионата России (2003).

Работал детским тренером города Бор, воспитывая юных вратарей.

С 18 марта 2013 работает тренером вратарей женской хоккейной команды «СКИФ» (Нижегородская область).

Достижения 
За сборную России провел 15 (официальных) матчей.

Участник чемпионата мира 1997 года (4 место), Кубка Прагобанка, Шведских хоккейных игр.

В составе первой и второй сборной — победитель международных турниров: на призы газеты «Известия», «Большой приз Санкт-Петербурга», «Кубок Бауэра», «Кубок Монблана»

Статистика выступлений

Статистика выступлений за сборную

Ссылки 
 Статистика на hockey.penza.net
 Фадеев начинает с нуля

Хоккеисты СССР
Хоккеисты России
Хоккейные вратари
Игроки сборной России по хоккею с шайбой
Игроки ХК «Кварц»
Игроки ХК «Нефтехимик»
Игроки ХК «Торпедо» Нижний Новгород
Игроки ХК «Торпедо-2» Нижний Новгород
Игроки ХК «Лада»
Игроки ХК «Саров»
Игроки ХК «Могилёв»